Alfonso Enrique Domínguez Maidana – ex calciatore uruguaiano
 Cristian Maidana – calciatore argentino
 Iago Maidana – calciatore brasiliano
 Jonathan Maidana – calciatore argentino
 Luis Maidana – ex calciatore uruguaiano
 Mauro Maidana – calciatore argentino